

Відомі носії 
 Сергій Іванович Коваленко (11 серпня 1947, Порт-Артур — 18 листопада 2004) — радянський баскетболіст, олімпійський чемпіон.
 Сергій Станіславович Коваленко  (1 грудня 1956) — український науковець, видавець, громадсько-політичний діяч.
 Сергій Олександрович Коваленко (16 січня 1975) — білоруський політичний активіст.
 Сергій Вікторович Коваленко (10 травня 1984) — український футболіст.
 Сергій Олександрович Коваленко — український військовий, старший сержант Державної прикордонної служби України, кавалер ордена «За мужність III ступеня».